USP34 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 546 амінокислот, а молекулярна маса — 404 233.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як убіквітинування білків, сигнальний шлях Wnt, поліморфізм, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки